Kahlhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Kahlhofer (* 1936), deutscher Komponist und Musiker
 Karin Kahlhofer (1943–2017), deutsche Malerin, Bildhauerin und Aktionskünstlerin